Moline – frazione di Vicoforte.
 Moline – città della contea di Rock Island, in Illinois
 Moline – città della contea di Elk, in Kansas
 Moline – comunità non incorporata di Dorr Township nella contea di Allegan, in Michigan
 Moline – comunità non incorporata di Lake Township, nella contea di Wood, in Ohio